Aatsajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aatsajoki (vattendrag, lat 68,82, long 21,90), Lappland, 
 Aatsajoki (vattendrag, lat 68,63, long 21,70), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar